ARPEJ est un sigle qui peut signifier :
 Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires : un service de l'Administration pénitentiaire française ;
 Association de recherche pour l'emploi des jeunes : une ancienne structure émanant du Front National.